Astrit Selmani – calciatore svedese naturalizzato kosovaro
 Gentian Selmani – calciatore albanese
 Gzim Selmani – wrestler albanese
 Jasir Selmani – calciatore macedone
 Remzifaik Selmani – calciatore macedone